A faj szónak több jelentését ismerjük:

 biológiai faj (species), a rendszertan alapegysége
 nagyrassz, emberfajta
 irodalmi szóhasználatban: nép, nemzet, régiesen nemzetség, család
 főbb vonásaiban megegyező dolgok vagy jelenségek elkülönülő csoportja
 faj a filozófiában (lásd például univerzália-vita)

Kapcsolódó szócikkek 
 fajta
 fajkomplexum
 fajtalanság